Maramureš () nebo Marmaroš je název několika zeměpisných objektů:

 Marmarošská župa – více žup stejného názvu
 Maramurešské hory – pohoří a národní park na severu Rumunska podél ukrajinských hranic
 Maramurešské a Bukovinské Karpaty – nejsevernější ze tří skupin rumunských Východních Karpat
 Sighetu Marmației (česky Marmarošská Sihoť) – pohraniční město v rumunském Maramureši